Il King of the Ring è un torneo di wrestling maschile organizzato annualmente dalla WWE.

Il torneo si è tenuto con cadenza annuale tra il 1985 e il 2002 e, di nuovo, dal 2022 ad oggi; dal 2002 al 2022 si sono svolte solo sei edizioni occasionali (2006, 2008, 2010, 2015, 2019 e 2021).

Storia 
La prima edizione del torneo si svolse nel 1985 e fu vinta da Don Muraco.

Personaggio del re 
Il secondo vincitore del King of the Ring, Harley Race, iniziò ad indossare una corona dopo la conquista del torneo, ma poco tempo dopo si infortunò alla schiena e il suo manager, Bobby Heenan, affidò lo scettro ad Haku; quando Race tornò dall'infortunio ebbe un breve feud con Haku, senza però riuscire a riguadagnare la corona. Nel 1987, "Macho Man" Randy Savage vinse il King of the Ring e iniziò a definirsi "Macho King"; Abbandonò la gimmick del re in seguito al suo momentaneo ritiro nel 1991.

Owen Hart, Mabel, Kurt Angle, Edge, Booker T, Sheamus, Bad News Barrett e Baron Corbin sono altri lottatori che si sono fregiati del titolo di re dopo aver vinto il King of the Ring. Nel 2008 William Regal vinse il torneo durante il suo mandato da general manager di Raw.

Edizioni 
 – Trasmesso sotto forma di pay-per-view

Risultati

1985

1986

1987

1988

1989

1991

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2006

2008

2010

2015

2019

2021

Note